Rivers and Harbors Act peut désigner différentes lois américaines relatives aux cours d'eau et aux ports :
 Rivers and Harbors Act de 1899
 Rivers and Harbors Act de 1913
 Rivers and Harbors Act de 1916
 Rivers and Harbors Act de 1917
 Rivers and Harbors Act de 1938
 Rivers and Harbors Act de 1940
 Rivers and Harbors Act de 1945
 Rivers and Harbors Act de 1946
 Rivers and Harbors Act de 1948
 Rivers and Harbors Act de 1950
 Rivers and Harbors Act de 1954
 Rivers and Harbors Act de 1958
 Rivers and Harbors Act de 1960
 Rivers and Harbors Act de 1962
 Rivers and Harbors Act de 1965
 Rivers and Harbors Act de 1966
 Rivers and Harbors Act de 1968
 Rivers and Harbors Act de 1970